Denne liste over fredede fortidsminder i Lejre Kommune viser alle fredede fortidsminder i Lejre Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Lejre Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Lejre Kommune
Lejre Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments